Reprezentacja Republiki Konga w piłce ręcznej kobiet – narodowy zespół piłkarek ręcznych Konga. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Afryki 

Kongo
Reprezentacje narodowe Republiki Konga
Piłka ręczna w Republice Konga